Die Abkürzung SÜB steht für

 Führen von Überlebensfahrzeugen und Bereitschaftsbooten (Schiffssicherheitsdienst und Gefahrenabwehr)
 Schwulen Überfalltelefon Berlin